Ту́ориниеми () — финская фамилия. Известные носители:

 Туориниеми, Сами (род. 1978) — финский сноубордист.
  (1772—1840) — финский поэт.
 Туориниеми, Яри (род. 1983) — финский сноубордист.